Welsh Open 2013, eller BetVictor Welsh Open, var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 11 och 17 februari 2013 i Newport Centre i Newport, Wales. 

Stephen Maguire vann sin femte rankingtitel genom att besegra Stuart Bingham med 9–8 i finalen.

Kval
Kvalet spelades 6–9 februari i Sheffield, England och 11 februari i Newport, Wales. Nytt för i år var att alla fick kvala in till huvudturneringen. Spelarna rankade 33 och lägre spelade en första kvalomgång. Vinnarna fick möta spelarna rankade 1–32 i andra kvalomgången. De 32 vinnarna gick därefter in i huvudturneringens första omgång.

Huvudturnering

Final

Referenser

Källor
snooker.org

2013 i Storbritannien
Snookersäsongen 2012/2013
2013